Kenneth Biros (1958-2009) – criminale statunitense
 Pavol Biroš (1953-2020) – calciatore cecoslovacco
 Péter Biros (1976) – pallanuotista ungherese